Фурухаші Кадзухіро () - один з найвідоміших режисерів аніме. 

Народився 9 червня 1960 року в місті Хамамацу префектури Шідзуока, Японія.

Роботи

Серіали
Urusei Yatsura (1981-1986)
Maison Ikkoku (1986-1988)
F (1988)
Ranma ½ (1989)
Super Zugan (1994)
Fatal Fury: Legend of the Hungry Wolf (1992)
Fatal Fury 2: The New Battle (1993)
Kuma no Pūtarō (1995-1996)
Rurouni Kenshin (1996-1997)
Hunter x Hunter (1999-2001)
GetBackers (2002-2003
Gunslinger Girl (2004)
Genshiken (2004)
Maria-sama ga Miteru (2004)
Kyo Kara Maoh! (2004)
Zipang (2004-2005)
Noein (2005-2006)
Binchō-tan (2006)
Le Chevalier D'Eon (2006-2007)
Mononoke (2007)
Darker than Black (2007)
Higurashi no Naku Koro ni (2007)
Real Drive (2008)
Amatsuki (2008)

OVA
Locke the Superman (1989)
Ranma ½ (1990)
You're Under Arrest! (1994-1995)
Rurouni Kenshin: Meiji Kenkyaku Rōmantan: Tsuioku-hen (1999)
Reinō Tantei Miko (2000)
Rurouni Kenshin: Meiji Kenkyaku Rōmantan: Seisō-hen (2001)
Mobile Suit Gundam Unicorn (2009)

Відеоігри
Tales of Rebirth (2004)
Tales of the Abyss (2005)

Примітки

Посилання 
Фурухаші Кадзухіро в енциклопедії Anime News Network

Режисери аніме